Dit is een lijst van eilandjes in de Kalix-archipel. Alle eilandjes zijn gelegen in de historische regio Norrbotten en in de daar gedeeltelijk mee overlappende provincie Norrbottens län. Meer specifiek zijn alle eilandjes gelegen in de gemeente Kalix op Lillholmen na, dat gelegen is in de gemeente Luleå.

 
Kalix
eilandjes in de Kalix-archipel